Flammispora är ett släkte av svampar. Flammispora ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Flammispora